Jméno a příjmení Jeff Martin se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jeff Martin (americký hudebník) (* 1957) – zpěvák skupin Surgical Steel a Racer X; bubeník skupiny Badlands
 Jeff Martin (kanadský hudebník) (* 1969) – kytarista, zpěvák a skladatel skupiny Tea Party
 Jeff Martin (basketbalista) (* 1967) – bývalý hráč Los Angeles Clippers
 Jeff Martin (herní designer) (* 1965) – zakladatel společnosti True Adventures a prezident společnosti Dwarven Forge
 Jeff Martin (scenárista) – scenárista Simpsonových
 Jeff Martin (tenorista) (* 1948) – americký operní tenorista
 Jeff Martin, zpěvák americké skupiny Idaho
 Jeff Martin (All My Children) – fiktivní postava z All My Children